Patos (Albanië), een stad in het district Fier in de gelijknamige Albanese prefectuur (bepaalde vorm: Patosi)
 Patosi (achternaam), een familienaam
 Ayanda Patosi, Zuid-Afrikaans voetballer

Zie ook 
 Patos (doorverwijspagina)